A Stockholmban megrendezett 1912. évi nyári olimpiai játékokon a férfi egyéni kardvívás egyike volt az 5 vívószámnak. 64 induló volt 12 nemzetből a versenyen. Teljes volt a magyar fölény.

Eredmények

Első kör

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Források
Adatok

Vívás az 1912. évi nyári olimpiai játékokon